Legger (register)
Legger (vat)
Legger (druktechniek)